Košarkaška srednjeamerička prvenstva. Još ih se naziva i Centrobasket.

Rezultati prvenstava za košarkaše

Odličja po državama 
Po stanju nakon prvenstva 2006.

Vanjske poveznice 

Službene stranice natjecanja

Regionalna košarkaška natjecanja državnih reprezentacija
Srednjoamerička natjecanja državnih reprezentacija